Agapit (griechisch: „der Geliebte“) ist der Name folgender Personen:
 Agapit Goratchek (1955–2020), russisch-orthodoxer Bischof von Stuttgart
 Agapit von Rom, siehe Felicissimus und Agapitus

Siehe auch:
 Agapitus